Roadrunner of Road Runner kunnen verwijzen naar:
 Renkoekoek (Engels: roadrunner), een geslacht van vogels uit de familie Koekoeken
 Road Runner (cocktail), een alcoholhoudende cocktail op basis van gin
 Road Runner (computerspel), een computerspel van het genre actiespel en autoracespel
 Road Runner (tekenfilmfiguur), een tekenfilmfiguur (een renkoekoek) uit de Looney Tunes/Merrie Melodies-tekenfilms
 Roadrunners, een aflevering uit het 8e seizoen van The X-Files
 IBM Roadrunner, een computer uit 2008 die op dat moment de snelste computer ter wereld was
 Phoenix RoadRunners, een ijshockeyteam uit de Amerikaanse staat Arizona
 Plymouth Road Runner, een snelle wagen van het merk Plymouth uit de periode 1968-1980

Muziek 
 Roadrunner Records, een van oorsprong Nederlands platenlabel
 "Road Runner" (Bo Diddley), een bluesnummer van de Amerikaanse rock'n'roll-artiest Bo Diddley uit 1960
 "Roadrunner" (Jonathan Richman), een nummer van Jonathan Richman, vooral bekend in de uitvoering door The Modern Lovers uit 1976

Zie ook 
 Road Runner Express (doorverwijspagina)
 Road Runner Railway, een stalen achtbaan in Six Flags Great Adventure (New Jersey)